Kannisto ist der Familienname folgender Personen:

 Heikki Kannisto (1898–1957), finnischer Politiker, Bürgermeister von Oulu, Mitglied des Reichstags, Innen- und Justizminister
 Jouni Kannisto (* 1963), finnischer Jazzmusiker